Le Llanfairpwll Football Club est un club de football gallois basé dans le village de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, sur l'île d'Anglesey. 

Le club est fondé en 1899 par Llanfair Rovers.

Il évolue durant plusieurs saisons en deuxième division galloise.

Lien externe 
 

Anglesey
Club de football au pays de Galles
Club de football fondé en 1899